TKQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kigoma (Tanzania)